Cyclone tropical Neoguri peut désigner :
 le typhon Neoguri, un cyclone tropical de catégorie 2 de la saison cyclonique 2002 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique qui s'est approché du Japon ;
 le typhon Neoguri, un cyclone tropical de catégorie 3 de la saison cyclonique 2008 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique qui a affecté la Chine ;
 le typhon Neoguri, un cyclone tropical de catégorie 3 de la saison cyclonique 2014 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique qui a affecté le Japon.

Typhon homonyme